Pajzsocska, a címerképek közé tartozó heraldikai alakzat
 Pajzsocska, növényi magvak része
 Pajzsocska, rovarok testrésze